Вила-Нова-ди-Фош-Коа:

 Вила-Нова-ди-Фош-Коа — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда.
 Вила-Нова-ди-Фош-Коа — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.